En informatique, l'utilisateur final est l'utilisateur d'un logiciel.
 En économie, l'utilisateur final est la personne, physique ou morale, qui va consommer un produit manufacturé mis sur le marché. Dans le circuit de distribution d'un produit, le producteur est le premier maillon de la chaîne, l'utilisateur final étant le tout dernier, les distributeurs, plus ou moins nombreux selon le type de circuit, se chargeant quant à eux de faire transiter le produit du producteur à l'utilisateur.

 En français, le pluriel est utilisateurs finaux (final est utilisé dans ce cas comme adjectif (finaux) et non comme nom (finals)).